La liberté est la faculté d'agir selon sa volonté en fonction des moyens dont on dispose sans être entravé par le pouvoir d'autrui.

Sciences et techniques 
 Liberté est l'un des arcs de la planète Neptune.

Sciences humaines et sociales

Droit

Histoire 
 Liberté est une publication clandestine de la Résistance française.
 Liberté est un quotidien communiste de la région Nord né à la Libération, remplacé en 1992 par Liberté Hebdo.
 La Liberté est un quotidien lyonnais né à la Libération, puis absorbé par L’Écho du Sud-Est, devenu Écho-Liberté.

Culture et société

Cinéma 

 Liberté, un film français de Jean Kemm, sorti en 1937
 Liberté 1, un film franco-sénégalais d'Yves Ciampi, sorti en 1962
 Liberté, un film documentaire de Gilles Jacob, sorti en 1989
 Liberté, un film français de Tony Gatlif, sorti en 2009
 En liberté !, un film français réalisé par Pierre Salvadori, sorti en 2018.
 En liberté ! Le village démocratique de Pourgues, un film documentaire réalisé par Alex Ferrini, sorti en 2019.
 Liberté,  un film espagnol réalisé par Albert Serra, sorti en 2019.

Entreprises 
 Liberté, un manufacturier canadien de produits laitiers établi dans la région de Montréal

Littérature 
 Liberté est un poème de Paul Éluard mis en musique par Francis Poulenc.

Marine 
 Liberté, un cuirassé français qui explose dans le port de Toulon en 1911
 Liberté, paquebot français de 1950 (ex Europa allemand)
 Liberté, un ferry de la SNCM mis en service en 1980, puis vendu à la Comarit et renommé Biladi

Monuments 
 Le Liberté est le premier gratte-ciel construit en Afrique (à Casablanca) en 1950, conçu par l'architecte franco-suisse Léonard Morandi.
 Le Liberté est une salle de concert rennaise.

Musique

 Liberté, l'hymne national de la Guinée
 Liberté, un album de Gilbert Montagné paru en 1984
 Liberté, 2ème chanson de l'album
 Liberté, un album de Khaled (2009)
 Liberté, chanson inspirée du poème Liberté de Paul Éluard et diffusée pour soutenir la cause des Restos du cœur (2016)

Peinture 
 Quelle liberté ! est un tableau d'Ilia Répine.

Politique 
 Liberté, parti politique palestinien.

Presse 
 Liberté, un journal algérien
 Liberté, une revue littéraire québécoise
 Liberté, un journal libertaire français

Toponyme 
 Liberté est une station du métro de Paris, sur la ligne 8.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 Nombreux articles dans l'index alphabétique
 degré de liberté

Autres langues 
 Freiheit (allemand)
 ,  (anglais)
  (espagnol)
  (occitan)

Homonymie de bateaux